Чемпионат Испании по футболу 1985/1986 — 55-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 21-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 798 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»  — 5:3 (34-й тур, 20 апреля 1986 года)
 «Эспаньол» — «Барселона»  — 5:3 (34-й тур, 20 апреля 1986 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Кадис» — «Севилья»  — 0:4 (24-й тур, 9 февраля 1986 года)
 «Реал Сосьедад» — «Барселона»  — 1:5 (14-й тур, 1 декабря 1985 года)
 «Сельта» — «Реал Мадрид»  — 1:5 (32-й тур, 6 апреля 1986 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Сарагоса» — «Сельта»  — 6:0 (23-й тур, 2 февраля 1986 года)
 «Реал Сосьедад» — «Валенсия»  — 6:0 (22-й тур, 26 января 1986 года)
 «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»  — 6:0 (20-й тур, 12 января 1986 года)
 «Реал Сосьедад» — «Эркулес»  — 6:0 (30-й тур, 23 марта 1986 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1986
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1985 году
Спорт в Испании в 1986 году